Маринич Марія Микитівна (, село Війтівка, Бершадського району Вінницької області — , село Війтівка, Бершадського району Вінницької області) — ланкова колгоспу імені Леніна Бершадського району Вінницької області. Герой Соціалістичної Праці (8.04.1971).

Біографія

Примітки